Questa lista di caratteri cuneiformi riunisce i caratteri cuneiformi ordinati secondo il numero di Borger del 2004. Non sono incluse le versioni più arcaiche, come quelle della terza dinastia di Ur, o quella ancora più antica del cilindro di Barton, risalente al periodo protodinastico, a causa dell'estrema complessità nell'organizzarle consistentemente ed inequivocabilmente secondo le forme dei loro segni.

AŠ

TAB (due AŠ)

EŠ16 (tre AŠ)

GE23 (DIŠ-tenû)

U

DIŠ 

Scrittura cuneiforme